Parroquia de Saint George puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Parroquia de Saint George, en Antigua y Barbuda;
 Parroquia de Saint George, en Granada;
 Parroquia de Saint George, en Barbados;
 Parroquia de Saint George, en Dominica;
 Parroquia de Saint George, en Montserrat;
 Parroquia de Saint George, en San Vicente y las Granadinas.